Plusieurs villes possèdent une rue du Lombard :
 Rue du Lombard (Lille)
 Rue du Lombard (Bruxelles)

Lombard